Мисс США 2010 () — 59-й конкурс красоты Мисс США, проводился в , Planet Hollywood Resort and Casino в Лас Вегасе, Невада, 16 мая 2010 года.

Факих представляла США на международном конкурсе Мисс Вселенная 2010, который проходил в Лас-Вегасе 23 августа 2010 года, где она не прошла в полуфинал.

Представительницы 50 штатов и Округа Колумбия соревновались в конкурсе за титул «Мисс США». Мероприятие транслировалось в прямом эфире по телеканалу NBC. Победа Факих вызвала споры из-за обвинений в предвзятости, предъявленных конкурсу «Мисс США» после того, как Морган Элизабет Вулард, занявшая второе место, защитила закон .

Со-ведущим была австралийская знаменитость Кертис Стоун и корреспондент  шоу «Today» Комментировали шоу Джоан и . Комментарии были от Джоан Риверз и . Рок-группа Boys Like Girls выступала во время выход участниц в купальниках, а во время выхода в вечерних платьях выступил кантри-певец — Трейси Эдкинс. Все ведущие появлялись в телешоу Дональда Трампа — «The Celebrity Apprentice».

Кристен Далтон и Чет Бучанан вели презентационное шоу Впервые предварительный конкурс транслировался в прямом эфире на сайте Ustream 12 мая 2010 года после прецедента, установленного на конкурсе «Мисс Вселенная 2009». Конкурс 2010 года привлёк внимание консервативных комментаторов за выпуск серии «экзотических и откровенных» рекламных фотографий.

Местные конкурсы красоты проводились с июня 2009 года по январь 2010 года. Во время финального шоу 16 мая были объявлены пятнадцать участниц с самым высоким средним баллом от предварительных соревнований. Пятнаднадцать участниц выходили в купальниках. Десять участниц выходили в вечерних платьях. Оставшиеся пять участниц (не усредненные суммарные баллы обоих конкурсов) отвечали на заданные вопросы. Общая оценка судей показывалась после каждого раунда в четвёртый раз, начиная с 2002 года.

Результаты

Места размещения 

Цветные ключи

Специальные награды

Окончательные баллы 

 Победительница
 1-я Вице Мисс
 2-я Вице Мисс
 3-я Вице Мисс
 4-я Вице Мисс
 Топ 10 Финалисток
 Топ 15 Полуфиналисток
(#) Ранг в каждом туре конкурса

Участницы

Судьи

Предварительные судьи 
Билли Каузиестко
Чип Лайтман
Коллин Грилло
Гай Маккартер
Ли Россини
Рич Тербер

Итоговые судьи 
Кармело Энтони — игрок «NBA» команды «Denver Nuggets», дважды Олимпийский призёр.
Тара Коннер — Мисс США 2006
 — Автор бестселлеров, повар и ведущий четырёх шоу на .
 — звезда комедийного сериала «The Office».
 — Американский бизнесмен и магнат недвижимости.
Suze Yalof-Schwart — Главный редактор отдела моды журнала Glamour.
Мелания Трамп — Модель, которая появлялась на обложках нескольких журналов, включая «Vogue» и «Sports Illustrated Swimsuit Issue».
Джонни Вейр — Трёхкратная чемпионка страны, фигуристка и олимпийская чемпионка.

Фоновая музыка

Предварительный 
Особые характеристики: "Soundcheck" — Sean Van der Wilt

Трансляция 
Выход Конкурсанток: «Telephone» — Lady Gaga с Beyonce и "Tik Tok" — Ke$ha (фоновая музыка)
Выход в купальниках: «» — Boys Like Girls (живое исполнение)
Выход в вечерних платьях: «This Ain't No Love Song» — Трейс Адкинс (живое исполнение)

Заметки участниц 
Трейси Тюрнюр, обладательница  «Мисс Вашингтон», была коронована её сестрой-близнецом Тарой Тюрнюр. Это первый раз, когда близнецы участвовали на конкурсе «Мисс США».
Белинда Райт, обладательница «Мисс Небраска», вернулась домой 8 мая после того, как её отец был убит на ферме. Позже, она вернулась в Лас-Вегас на предварительный конкурс 11 мая.

Галерея участниц

Приз

См. также 
 Мисс Вселенная 2010
 Юная мисс США 2010

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс США»

2010
События 16 мая
Май 2010 года
2010 год в Неваде
Лас-Вегас